Brahm:
 Ajahn Brahmavamso Mahathera ("Ajahn Brahm")
 Otto Brahm